|-
| 69901 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69902 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69903 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69904 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69905 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69906 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69907 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69908 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69909 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69910 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69911 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69912 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69913 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69914 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69915 - || || 23 de setembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 69916 - || || 23 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69917 - || 1998 TF || 10 d'octubre, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69918 - || || 15 d'octubre, 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 69919 - || || 12 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69920 - || || 12 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69921 - || || 15 d'octubre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69922 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69923 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69924 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69925 - || || 10 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69926 - || || 11 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69927 - || || 11 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69928 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69929 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69930 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69931 - || 1998 UA || 16 d'octubre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 69932 - || 1998 UK || 16 d'octubre, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 69933 - || || 21 d'octubre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 69934 - || || 23 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69935 - || || 27 d'octubre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 69936 - || || 17 d'octubre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69937 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69938 - || || 17 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69939 - || || 18 d'octubre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69940 - || || 18 d'octubre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69941 - || || 18 d'octubre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69942 - || || 25 d'octubre, 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 69943 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69944 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69945 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69946 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69947 - || || 20 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69948 - || || 9 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 69949 - || || 11 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 69950 - || || 12 de novembre, 1998 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 69951 - || || 11 de novembre, 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 69952 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69953 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69954 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69955 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69956 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69957 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69958 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69959 - || || 14 de novembre, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69960 - || || 11 de novembre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 69961 Millosevich || || 15 de novembre, 1998 || Sormano || P. Sicoli, F. Manca
|-
| 69962 - || || 12 de novembre, 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 69963 - || || 4 de novembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69964 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69965 - || || 14 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69966 - || || 15 de novembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69967 - || || 11 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69968 - || || 13 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69969 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69970 - || 1998 WV || 17 de novembre, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69971 - || || 18 de novembre, 1998 || Sormano || M. Cavagna
|-
| 69972 - || || 19 de novembre, 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 69973 - || || 17 de novembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 69974 - || || 18 de novembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 69975 - || || 17 de novembre, 1998 || Dossobuono || L. Lai
|-
| 69976 - || || 18 de novembre, 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 69977 Saurodonati || || 28 de novembre, 1998 || Monte Agliale || E. Mazzoni, M. Ziboli
|-
| 69978 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69979 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69980 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69981 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69982 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69983 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69984 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69985 - || || 18 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69986 - || || 18 de novembre, 1998 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 69987 - || || 19 de novembre, 1998 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 69988 - || || 18 de novembre, 1998 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 69989 - || || 19 de novembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69990 - || || 18 de novembre, 1998 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 69991 - || || 19 de novembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69992 - || || 20 de novembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69993 - || || 21 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69994 - || || 21 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69995 - || || 21 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69996 - || || 18 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69997 - || || 18 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69998 - || 1998 XD || 1 de desembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69999 - || 1998 XN || 9 de desembre, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 70000 - || || 8 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
9